Amálie Nasavsko-Dietzská (23. října 1710 – 18. září 1777) byla manželkou dědičného bádensko-durlašského prince Fridricha a matkou Karla Fridricha Bádenského, prvního bádenského velkovévody.

Život 
Amálie se narodila jako jediná dcera Jana Viléma Friso a Marie Luisy Hesensko-Kasselské. Vyrůstala ve Frísku a sama mluvila západofríštinou.

Po svatbě s Fridrichem Bádensko-Durlašským v roce 1727 se odstěhovala do Durlachu. Během svých těhotenství Amálie tyranizovala své služebnictvo a pro její mnohé záchvaty vzteku se u durlašského dvora šířily zvěsti, že je duševně nemocná. Manžel Fridrich zemřel 26. března 1732, krátce po narození jejich druhého dítěte. Dalším důkazem její údajné duševní choroby byla skutečnost, že při pohledu na manželovu mrtvolu neplakala.

Její tchán, markrabě Karel Vilém Bádensko-Durlašský, nechtěl, aby měla Amálie vliv na nového korunního prince, Karla Fridricha. Matka a syn žili v na zámku Karlsburg. Amálie však byla od svých synů oddělena a po zbytek života žila v samostatném bytě na zámku, chráněna před okolním světem. Její dva synové byli svěřeni do péče její tchyně, Magdaleny Vilemíny Württemberské.

Manželství a potomci 
V roce 1727 se Amálie provdala za Fridricha Bádensko-Durlašského a měla s ním dva syny:

 Karel Fridrich Bádenský (22. listopadu 1728 – 10. června 1811) ⚭ 1751 Karolína Luisa Hesensko-Darmstadtská (1723 - 1783); ⚭ 1787 Luisa Karolina z Hochbergu (1768 - 1820)
 Vilém Ludvík Bádenský (14. ledna 1732 – 17. prosince 1788) ⚭ morganatický sňatek s Wilhelmine Christine Schortmann

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Oranžsko-nasavská dynastie
Narození v roce 1710
Narození 23. října
Narození v Leeuwardenu
Úmrtí v roce 1777
Úmrtí 18. září
Ženy